Morínigo ist der Familienname folgender Personen:

 Gustavo Morínigo (* 1977), paraguayischer Fußballspieler und -trainer
 Herminio Morínigo, paraguayischer Diplomat
 Higinio Morínigo (1897–1983), paraguayischer General und Politiker
 Lorenzo Morínigo, paraguayischer Diplomat
 Marcos Augusto Morínigo (1904–1987), argentinischer Romanist, Hispanist und Lexikograf
 Víctor Morínigo, paraguayischer Diplomat

Siehe auch:
 Moríñigo, Gemeinde in Spanien